Международная гражданская служба () — неправительственная организация волонтерских объединений и движения за мир. Имеет 43 отделения и группы по всему миру. Организация основана в 1920 году швейцарским инженером Пьером Серезолем. В ряде англоязычных стран существует под названием Международная добровольная служба.

Цели 

Работа SCI основывается на следующих ценностях:

 Волонтерство — действия по собственной инициативе, без поиска материального вознаграждения и в интересах гражданского общества, как средство социальных изменений, при этом деятельность не конкурирует с оплачиваемым трудом
 Ненасилие — как принцип и метод
 Права человека — уважение к личности, основывающееся на Всеобщей декларации прав человека
 Солидарность — международная солидарность как за более справедливый мир, так и солидарность между людьми на всех уровнях
 Уважение к окружающей среде и экосистеме, частью которой мы являемся и от которой мы зависим
 Инклюзивность (открытость/вовлеченность) — быть открытым для всех лиц, которые разделяют цели и задачи движения, независимо от пола, расы, цвета кожи, религии, национальности, социального положения или политических взглядов и любых других возможных оснований для дискриминации
 Расширение прав и возможностей — расширение возможностей людей понимать и действовать в интересах преобразования социальных, культурных и экономических структур, которые влияют на их жизнь на всех уровнях
 Сотрудничество — с местными сообществами, а также с другими местными, национальными и международными заинтересованными сторонами для укрепления позитивного потенциала гражданского общества в целом.

SCI считает, что все люди способны жить в согласии и взаимном уважении и не прибегать к любой форме насилия для разрешения конфликтов. Занимается организацией международных волонтерских проектов по всему миру, с целью кооперации и сотрудничества людей с разным происхождением и культурой для построения мира.

История 
SCI основана после Первой мировой войны для поиска и сохранения мира. Её основатем является швейцарский радикальный пацифист Пьер Серезоль, который начал проект с добровольцами из разных стран во время участия в первой Международной конференции Браства примирения в 1920 году в Бильтховене.

От примирения к экстренной помощи (1920) 

Первый международный волонтерский рабочий лагерь состоялся на месте битвы при Вердене (Франция) в 1920 году. Целью волонтеров было восстановление разрушенной войной деревни Эснес-ан-Аргон, которая является символом примирения между Францией и Германией. Помимо небольшой группы международных волонтеров в восстановлении участвовали так же три немецких добровольца. В ходе работы были построены временные дома для жителей деревни и очистили сельскохозяйственные угодья.

В 1924 году Серезоль организовал второй международный рабочий лагерь в Ормон-Десю (Швейцария) для расчищения последствий от лавины. Участие в волонтерских проектах так же рекламировалось как вид деятельности для отказников по соображениям совести, чтобы поддержать политическую кампанию по внедрению альтернативной службы. В последующие годы число международных лагерей активно увеличивалось. Самый крупный из них был в 1928 году в Лихтенштейне. В нём приняли участие более 700 добровольцев из 28 стран. Они занимались расчисткой равнины долины Рейна после сильного наводнения в 1927 году.

Развитие социальных обязательств (1931) 

Изначально волонтерские лагеря создавались для оказания помощи в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Затем, в 1931 году идея SCI развилась, и концепция лагерей с международными волонтерами была применена в других областях социальной ответственности:

 Общественное развитие: во время экономического кризиса в угольной промышленности в Уэльсе был организован проект по восстановлению наследия в бедственном шахтерском городе Бринман (Уэльс, Великобритания). Добровольцы построили бассейн и создали общественный парк. В проекте так же принимали участие безработные люди.
 Помощь в целях развития: в 1931 году Серезоль познакомился с Ганди, который пригласил его привезти SCI в Индию. В 1934 году он отправился в Индию, с целью организации лагерей в районе, пострадавшем от землетрясения Непал-Бихар 1934 года. Так же похожие проекты были проведены в 1935 и 1936 годах. В дальнейшем организация осуществляла свою деятельность после Второй мировой войны.
 Гуманитарная помощь: в 1937 году группа организаций по оказанию гуманитарной помощи поручила SCI оказывать гуманитарную помощь детям-беженцам во время гражданской войны в Испании (1936—1939 годы). В части Испанской была организована эвакуация населения, а также раздача продовольственной помощи и одежды. Через двадцать лет SCI приняла участие в оказании гуманитарной помощи детям-сиротам в Тунисе во время войны в Алжире (1958—1962).

Международная организация (1948) 
С 1920 года SCI организовывала волонтерские лагеря и мероприятия во Франции, Швейцарии, Великобритании, Индии и других странах, не имея при этом официальной структуры. После Второй мировой войны, по мере распространения идеи международных волонтерских лагерей в другие страны, была основана международная ассоциация филиалов SCI с международным секретариатом в Париже. Были улучшены условия организации (например, организовано добровольное страхование). Количество рабочих лагерей и добровольцев значительно увеличилось:

 1947 год: 46 лагерей в 9 странах
 1968: 298 лагерей в 24 странах.

Количество филиалов так же увеличилось. В 60-х годах были созданы структуры, координирующие деятельность организации в регионах Африки, Азии и Европы.

Север-Юг и помощь развитию (1950) 
В 1950 году SCI занималась строительством домов для беженцев в Фаридабаде (Индия). К группе международных волонтеров присоединилось больше количество местного населения. Конфликт между Индией и Пакистаном вдохновил их на организацию международных лагерей в Пакистане с 1951 года. Как следствие, несколько местных отделений и групп SCI были основаны в Азии.

Столкнувшись с ужасающей бедностью в неблагополучных регионах Европы, Азии и Африки, SCI приступила к разработке программы помощи в развитии и поиску квалифицированных добровольцев. Крупнейшая программа развития была проведена в провинции Тлемсен, Западный Алжир, после войны за независимость в Алжире (1954—1962). Симона Таннер Шоме работала в Алжире в качестве волонтера SCI. В период с 1962 по 1968 год SCI занималась восстановлением деревни Бени-Хаму, организовала медицинское обслуживание и помогала в человеческом развитии, организовав начальное обучение в районе Себду.

Восток-Запад (1955) 
Несмотря на холодную войну, SCI искала взаимодействия с восточным блоком. Как некоммунистическая организация, волонтеры SCI приняли участие в рабочем лагере во время 5-го Всемирного молодёжного фестиваля в Варшаве (Польша) в 1955 году. С тех пор рабочие лагеря были организованы совместно с социалистической волонтерской организацией в Польше (1955), ГДР (1956), СССР (1958), Венгрии (1964), Чехословакии (1964) и Болгарии (1981). Эти контакты были усилены в 70-х годах. В 1972 SCI для облегчения обмена волонтерами и улучшения сотрудничества с партнерскими организациями в социалистических странах была создана комиссия Восток-Запад. В связи с политическим сдвигом в Восточной Европе новые инициативы SCI начались с 1990 года.

Переориентация (1969) 
Начиная с 1969 года были организованы семинары, практикумы и совещания, на которых были рассмотрены политические последствия работы SCI для общества. После чего, организация отказалась от подхода к оказанию помощи в развитии как одной из основных целей волонтерских лагерей. Основной деятельностью SCI стало повышение социальной и политической осведомленности международных волонтеров. В частности, Север-Юг переориентируется на концепцию развития образования и солидарности. Были организованы несколько международных кампаний (1985—1992) за независимость Намибии, затем последовала международная кампания по беженцам (1994—1997).

Изменение направления деятельности привело к стандартизации международного обмена волонтерами. В конце 1970-х годов была введена децентрализованная система трудоустройства добровольцев для рабочих лагерей, в то время как обмен Север-Юг и Восток-Запад был централизован благодаря европейской и международной координации SCI.

С изменением направления деятельности в 1970-х годах, SCI преобразовала свою структуру и фокус сместился на координацию международных лагерей в конкретном регион е или работу в конкретной области интересов. В 1997 году в результате серьёзных конституционных изменений были созданы рабочие волонтерские группы, которые теперь утверждаются каждый год. Региональные группы существуют для Африки, Азии и Латинской Америки (Аба Яла) и Юго-Восточной Европы (САВА). Другие рабочие группы сосредоточились на следующих темах:

 Иммиграция и беженцы (с 1970 года), такие как Европейский центр иммиграции
 Обмен между Востоком и Западом (с 1972 года), такой как Группа действий в Европе (GATE)
 Гендерные проблемы (с 1983 года), такие как WIN
 Альтернативная служба по соображениям совести (1984—1990)
 Молодежь и безработица (с 1985 года) YUWG
 Обмен Север-Юг (с 1987 года): например, SEED
 Долгосрочная волонтерская деятельность (с 1989 года): например, LTRC
 Экологические проблемы (с 1998 года)
 Права человека (с 1998 года)

Список филиалов и групп SCI 
SCI разделяет индивидуальный статус и связанных членов. Международный комитет SCI принимает решение о статусе на основе национальной конституции, организации и инфраструктуры своих членов. Национальные филиалы могут иметь свои собственные названия.. В следующих таблицах дается обзор всех филиалов и групп SCI. Начало деятельности часто относится к первому рабочему лагерю, организованному или состоящему в сотрудничестве с SCI.

Взаимодейтвие 

Организация состоит при Совете Европы, а также налаженные рабочие отношения с ЮНЕСКО и является членом следующих организаций:

 CCIVS (Координационный комитет международных волонтерских организаций)
 YFJ (Молодежный форум)
 UNITED for Intercultural Action — европейская сеть против национализма, расизма, фашизма

В 1987 году организация SCI получила звание Посланника мира, присвоенного Организацией Объединённых Наций, в знак признания усилий по содействию миру и взаимопониманию.

Статус полноправного члена предоставляется Европейскому молодёжному форуму (YFJ), который действует в регионах Совета Европы и Европейского союза и тесно сотрудничает со всеми организации.

Литература 
 Этелвин Бест, Бернхард Пайк: Международная добровольная служба за мир, 1920—1946, Джордж Аллен и Унвин, Лондон, 1948
 Артур Джилетт: Один миллион добровольцев: история волонтерской службы молодежи, Книги Пингвинов, Хармондсворт, Оригинал пеликана, 1968, 258 с. онлайн 
 Элен Монастье, Элис Брюггер: Paix, pelle et pioche, Международная история гражданской службы, Международная служба изданий, Швейцария, 1966
 SCI : Международная гражданская служба 1920—1990 гг. — 70 лет добровольной службы за мир и примирение, Верден, 1990 г.

Примечания

Ссылки 
 SCI Peace связанный веб-сайт
 Международный Архив SCI
 Официальная база данных рабочих лагерей SCI

Волонтёрские организации
Организации, основанные в 1920 году
Международные антивоенные организации